Amerikai Egyesült Államok
Woodbridge (Connecticut)
Woodbridge (Kalifornia)
Woodbridge (Virginia)

 Anglia
Woodbridge (Suffolk)